Wynyard est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1788-1864), officier de l'armée britannique
 (1914-1942), joueur de rugby néo-zélandais
 (1885-1915), joueur de rugby néo-zélandais
 (1802-1864), administrateur colonial néo-zélandais
 (né en 1998), joueur de basket-ball néo-zélandais
 (1759-1819), officier de l'armée britannique
 (1882-1932), joueur de rugby néo-zélandais
, champion de bûcheronnage sportif néo-zélandais

Toponyme

, quartier de Sydney
, parc de Sydney
, ville rurale de la Tasmanie
, comté de la Nouvelle-Galles du Sud

, ville de la Saskatchewan
Wynyard, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan

, terre-plein d'Auckland

, domaine du comté de Durham
Wynyard Woods, quartier de Stockton-on-Tees

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme